Ли́гети () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Лигети, Дьёрдь (; 1923—2006) — венгерский и австрийский композитор.
 Лигети, Карой () (1890—1919) — венгерский революционер-интернационалист, расстрелянный колчаковцами.
 Лигети, Лайош (1902—1987) — венгерский лингвист, востоковед.
 Лигети, Миклош (1871—1944) — венгерский скульптор.
 Лигети, Тед (; род. 1984) — американский горнолыжник.
 Венцкович-Лигети, Зофия Людвиговна (1901—около 1950/1959) — российская революционерка польского происхождения.